Pseudosedum är ett släkte av fetbladsväxter. Pseudosedum ingår i familjen fetbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fetbladsväxter
Pseudosedum